

Sigle 
 Electronic warfare – guerra elettronica
 Entertainment Weekly – rivista statunitense

Codici 
 EW – codice vettore IATA di Eurowings
 EW – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Estonia

Economia 
 EW – simbolo NYSE di Edwards Lifesciences Corp

Altro 
 EW – abbreviazione di Extinct in the Wild o estinto in natura, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie
 EW – simbolo dell'exawatt